University High School o la Escuela Preparatoria University puede referirse:

Australia
 University High School, Melbourne

Canadá
 University Hill Secondary School, Vancouver

Estados Unidos

Arizona
 University High School (Tolleson)
 University High School (Tucson)

California
 Escuela Preparatoria University (Los Ángeles)
 University High School (Fresno)
 University High School (Irvine)
 University High School (Oakland)
 University of San Diego High School
 San Francisco University High School

Florida
 University High School (Orlando, Florida)
 University High School (Orange City)
 University School of Nova Southeastern University

Illinois
 University High School (Normal)
 University Laboratory High School of Urbana
 University of Chicago Laboratory Schools

Otras
 Education Laboratory School en Honolulu, Hawai‘i, anteriormente la University High School
 University High School (Indiana), Carmel (Indiana)
 University High School (Nueva Jersey), Newark, Nueva Jersey
 University High School (San Juan), Puerto Rico
 University High School (Waco), Texas
 University High School (Spokane), Washington
 University High School (Morgantown), Virginia Occidental
 University High School (Kentucky), Bowling Green, Kentucky 
 University Laboratory High School of Baton Rouge, Luisiana